Velika nagrada Bahrajna 2013 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. aprila 2013 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretje pa Romain Grosjean, oba Lotus-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:33,364
| 1:32,867
| 1:32,330
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:33,327
| 1:32,746
| 1:32,584
| 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:32,878
| 1:33,316
| 1:32,667
| 3
|-
! 4
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:33,498
| 1:33,346
| 1:32,762
| 9
|-
! 5
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:33,966
| 1:33,098
| 1:33,078
| 7
|-
! 6
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:33,780
| 1:33,358
| 1:33,207
| 4
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:33,762
| 1:33,335
| 1:33,235
| 5
|-
! 8
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:34,048
| 1:33,378
| 1:33,246
| 6
|-
! 9
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:33,827
| 1:33,146
| 1:33,327
| 8
|-
! 10
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:34,071
| 1:33,702
| brez časa
| 10
|-
! 11
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:33,498
| 1:33,762
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:34,310
| 1:33,914
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:34,120
| 1:33,974
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:34,409
| 1:33,976
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:34,425
| 1:34,105
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:34,314
| 1:34,284
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:34,425
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:34,730
|
|
| 22
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:35,283
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:36,178
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:36,304
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:36,476
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1 
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 57
| 1:36:00,498
| 2
| align="center" |  25
|-
! 2 
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 57
| +9,111
| 8
| align="center" | 18
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 57
| +19,507
| 11
| align="center" |  15
|-
! 4
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 57
| +21,727
| 5
| align="center" |  12
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 57
| +35,230
| 9
| align="center" | 10
|-
! 6 
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 57
| +35,998
| 12
| align="center" | 8
|-
! 7 
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 57
| +37,244
| 7 
| align="center" | 6
|-
! 8
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 57
| +37,574
| 3
| align="center" | 4
|-
! 9
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 57
| +41,126
|  1
| align="center" | 2
|-
! 10
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 57
| +46,631
| 10
| align="center" | 1
|-
! 11
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 57
| +1:06,450
| 17
|
|-
! 12
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 57
| +1:12,933
| 14
|
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 57
| +1:16,719
| 6
|
|-
! 14
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 57
| +1:21,511
| 15
|
|-
! 15
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 57
| +1:26,364
| 4
|
|-
! 16
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 13
|
|-
! 17
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 56
| +1 krog
| 18
|
|-
! 18
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 22
|
|-
! 19
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 19
|
|-
! 20
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 21
|
|-
! 21
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 55
| +2 kroga
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 16
| Predrta guma
| 16
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013